Zapotlán de Juárez – comune dello stato di Hidalgo, Messico
 Zapotlán del Rey – comune dello stato di Jalisco, Messico
 Zapotlán el Grande – comune dello stato di Jalisco, Messico